Arsenal FC wijdde in het seizoen 2006/2007 van de Premier League zijn nieuwe en huidige Emirates Stadium in. Op 19 augustus 2006 speelde de club zijn eerste competitiewedstrijd in het nieuwe stadion, maar de club bleef op een 1–1 gelijkspel steken tegen Aston Vila. Gilberto Silva scoorde het eerste competitiedoelpunt voor Arsenal in het Emirates Stadium, maar toenmalig Aston Villa-aanvoerder Olof Mellberg staat in de boeken als de eerste officiële doelpuntenmaker omdat hij de score had geopend. Arsenal werd net als de vorige campagne vierde in de Premier League, op 21 punten van landskampioen Manchester United. Het had evenveel punten als Liverpool, maar telde minder gewonnen wedstrijden. In de League Cup bereikte men de finale, maar verloor men tegen Chelsea met 2–1. In de FA Cup bleef de club onder de verwachtingen met een uitschakeling in de vijfde ronde. Blackburn Rovers stootte door naar de volgende ronde (0–0, 1–0). In de UEFA Champions League kwalificeerde men zich voor de groepsfase nadat men Dinamo Zagreb uitschakelde in de derde – en toen nog laatste – voorronde (0–3, 2–1). Arsenal werd echter verrassend uitgeschakeld door PSV Eindhoven in de 1/16e finales. Het was het laatste seizoen van aanvoerder Thierry Henry bij de club. Na dit seizoen verkaste de Fransman naar FC Barcelona. De goalgetter had in zijn laatste seizoen af te rekenen met wederkerende blessures en speelde weinig. Henry wist ondanks zijn beperkte speeltijd nog tien doelpunten te scoren in de Premier League. Ashley Cole, een jeugdproduct van Arsenal en vrijwel sinds zijn doorstroming een vaste waarde op de linksachter, zorgde voor opschudding met een transfer naar rivaal Chelsea. Robin van Persie, na het pensioen van Dennis Bergkamp de enige overgebleven Nederlander, bloeide dit seizoen open als centrumspits. Van Persie scoorde 11 keer in de Premier League, terwijl ook de Togolees Emmanuel Adebayor zich in de kijker speelde naast Van Persie met acht doelpunten.

Spelerskern

Spelers wier shirtnummer is doorstreept verlieten de club tijdens het seizoen;

  = Aanvoerder

Manager

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Arsenal in het seizoen 2006-2007 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor: Fly Emirates
Sportmerk: Nike

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 2006/2007 onder leiding van de trainer-coach Arsène Wenger speeltijd kregen in de Premier League.

League Cup

Externe link 
 Officiële site

2007
Engelse voetbalclub 2006/07